Лавентиль () — город и административный центр региона Сан-Хуан — Лавентиль на северо-западе острова Тринидад в Тринидаде и Тобаго.

История 
По одной из версий, название городу дали испанцы, в честь господствующих здесь восточных ветров, напоминающих им Леванте. По другой, название происходит от французского La Ventaille, также отсылающее к ветру.

Город был построен в 1840-х годах освобождёнными рабами.

География 
Город непосредственно граничит с столицей страны Порт-оф-Спейн.

Население 
По данным на 9 января 2011 года в городе проживали 11311 человек: мужчин — 5504, женщин — 5807.

На 15 мая 2000 года население составляло 10576 человек.

Примечания

Источники 
 Laventille, Trinidad and Tobago Page

Ссылки 
 RoughGuides.com: Laventille 

  

Населённые пункты Тринидада и Тобаго
Города Тринидада и Тобаго